Ordet drone har flere betydninger eller specialiseringer:
 Drone er en han-bi
 Drone (UAV) er en generel betegnelse for et førerløst luftfartøj, på engelsk betegnet som Unmanned Aerial Vehicle, forkortet UAV.
 Drone (bar) – Spillested og bar på Nørrebrogade 184 i København.
 Drone (musik) – er en tone (bordun) som er konstant gennem et helt musikstykke. Dronen bruges bl.a. i indisk og bulgarsk folkemusik og hjælper øret til at høre kvarte og halve toner.
 Drone (dansk rockband) – dansk, progressivt rockorkester med base i Hamburg, Tyskland.
 Drone (dokumentarfilm) – norsk dokumentarfilm fra 2014 instrueret af Tonje Hessen Schei